Hoefnagel ist der Familienname folgender Personen:
Georg Hoefnagel (Joris Hoefnagel, um 1542–1600), niederländischer Miniaturenmaler und Illuminator.
Jacob Hoefnagel (1575–1630), niederländischer Miniaturmaler und Kupferstecher. 

Siehe auch:
Hoefnagels
Hufnagel (Begriffsklärung)
Hufnagl